Název Křížová hora nese více vrcholů:

 Křížová hora (Lužické hory) (577 m) – v Jiřetíně pod Jedlovou v Lužických horách
 Křížová hora (České středohoří) (590 m) – v Českém středohoří
 Křížová hora (Hanušovická vrchovina) (737 m) – v Hanušovické vrchovině
 Křížová hora (rozhledna) – rozhledna na vrcholu
 Křížová hora (Krušné hory) (1030 m) – v Krušných horách
 Křížová hora (Český Krumlov) (619 m) – vyvýšenina a část města Český Krumlov

Související články 
 Křížový vrch
 Hora Křížů
 Tři kříže

Externí odkazy